Anoiapithecus brevirostris é uma espécie de primata extinto, descoberto através de um fóssil na Alemanha em 2009 por Salvador Moyà-Solà, da Universidade Autônoma de Barcelona.

Ligações externas 
 PNAS

Primatas extintos
Espécies fósseis descritas em 2009